Список наград певицы Бейонсе включает в себя премии и номинации, полученные ею с момента начала музыкальной карьеры в 1997 году.

Продажи

CEW Beauty Awards 

|-
| align="center"| 2011
| Heat
| Best Fragrance of the Year: Mass
|

Dutch Drugstore Awards 

|-
| align="center"| 2011
| Heat
| Best Fragrance
| 
|-

IHMA Holography Awards 

|-
| align="center"| 2011
| Pulse
| Best Applied Decorative Product
| 
|-

Norwegian Cosmetic Awards 

|-
| align="center"| 2011
| Heat
| Best Fragrance in the Lifestyle
| 
|-

PopCrush Music Awards 

|-
| align="center"| 2012
| Midnight Heat
| Best Perfume
| 
|-

The Fifi Awards 

|-
| align="center"| 2011
| Heat
| Media Campaign of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2012
| rowspan="3"| Pulse
| Fragrance of the Year
| 
|-
| Best Packaging of the Year
| 
|-
| Consumer Choice Award
| 
|-

Кино и телевидение

BET Awards 

|-
| align="center"| 2009
| Бейонсе
| Лучшая актриса
| 
|-

BET Comedy Awards 

|-
| align="center"| 2004
| The Fighting Temptations
| Outstanding Lead Actress in a Box Office Movie
| 
|-

Black Reel Awards 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2003
| Austin Powers in Goldmember
| Best Breakthrough Performance
| 
|-
| «Work It Out» (Austin Powers in Goldmember)
| Best Original or Adapted Song
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2004
| The Fighting Temptations
| Best Actress
| 
|-
| «He Still Loves Me» (The Fighting Temptations)
| Best Original or Adapted Song
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2007
| Dreamgirls
| Best Actress
| 
|-
| «Listen» (Dreamgirls)
| Best Original or Adapted Song
| 
|-

Broadcast Film Critics Association Awards 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2006
| «Listen» (Dreamgirls)
| Best Song
| 
|-
| Dreamgirls: Music from the Motion Picture
| Best Original Soundtrack
| 
|-

Golden Globe Awards 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2007
| «Девушки мечты»
| Лучшая женская роль — комедия или мюзикл
| 
|-
| «Listen» («Девушки мечты»)
| rowspan="3"| Лучшая песня
| 
|-
| align="center"| 2009
| «Once in a Lifetime» («Кадиллак Рекордс»)
| 
|-
| align="center"| 2020
| «Spirit» («Король Лев»)
| 
|-

Golden Raspberry Awards 

|-
|align="center"| 2009
| Одержимость
| Худшая актриса
| 
|-

MTV Movie Awards 

|-
| align="center"| 2003
| Austin Powers In Goldmember
| Breakthrough Performance — Female
| 
|-
| align="center"| 2006
| The Pink Panther
| Sexiest Performance
| 
|-
| align="center"| 2007
| Dreamgirls
| Best Performance
| 
|-
| align="center"| 2010
| Obsessed
| Best Fight (with Ali Larter)
| 
|-

NAACP Image Awards 

|-
| align="center"| 2004
| The Fighting Temptations
| rowspan="2"| Outstanding Actress in a Motion Picture
| 
|-
| align="center"| 2007
| Dreamgirls
| 
|-
| align="center"| 2009
| Cadillac Records
| Outstanding Supporting Actress in a Motion Picture
| 
|-
| align="center"| 2011
| I Am... World Tour
| Outstanding Variety — Series or Special
|
|-

Nickelodeon Kids' Choice Awards 

|-
| align="center"| 2003
| Austin Powers in Goldmember
| Favorite Female Butt Kicker
| 
|-

Satellite Awards 

|-
| align="center"| 2003
| «Work It Out» (Austin Powers in Goldmember)
| Best Original Song
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2006
| Dreamgirls
| Best Actress in a Motion Picture, Comedy or Musical
| 
|-
| «Listen» (Dreamgirls)
| Best Original Song
| 
|-
| align="center"| 2008
| Cadillac Records
| Best Performance by a Supporting Actress in a Motion Picture
| 
|-

Screen Actors Guild Awards 

|-
| align="center"| 2006
| Dreamgirls
| Outstanding Cast in a Motion Picture
| 
|-

Teen Choice Awards 

|-
| align="center"| 2003
| Austin Powers in Goldmember
| Choice Breakout: Female Movie Star
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2009
| rowspan="2"| Obsessed
| Choice Movie Actress: Drama
| 
|-
| Choice Movie: Rumble (with Ali Larter)
| 
|-

Фото

VH1 Sexiest Artists 

|-
| align="center"| 2013
|
| number 1 on its 100 Sexiest Artists list.
| 
|-

Пресса

New York Association of Black Journalists 

|-
| align="center"| 2012
| Eat, Play, Love (Cover story for Essence magazine)
| Writing Award
| 
|-

Благотворительность

Do Something Awards 

|-
| align="center"| 2012
| Бейонсе и Jay-Z
| Couple
| 
|-

Музыка

American Music Awards 
American Music Award — премия, основанная Диком Кларком и ежегодно вручаемая с 1973 года. Бейонсе получила четыре награди, а также была представлена в 15 номинациях.

|-
| align="center" rowspan="3"| 2003
| Dangerously in Love
| Favorite Soul/R&B Album
| 
|-
| rowspan="7"| Бейонсе
| Favorite Soul/R&B Female Artist
| 
|-
| Fan’s Choice Award
| 
|-
| align="center"| 2004
| Favorite Soul/R&B Female Artist
| 
|-
| align="center"| 2006
| Artist of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2007
| International Artist Award
| 
|-
| Favorite Pop/Rock Female Artist
| 
|-
| Favorite Soul/R&B Female Artist
| 
|-
| B’Day
| Favorite Soul/R&B Album
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2009
| rowspan="2"| Бейонсе
| Favorite Pop/Rock Female Artist
| 
|-
| Favorite Soul/R&B Female Artist
| 
|-
| I Am… Sasha Fierce
| rowspan="2"| Favorite Soul/R&B Album
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2011
| 4
| 
|-
| rowspan="2"| Бейонсе
| rowspan="2"| Favorite Soul/R&B Female Artist
| 
|-
| align="center"| 2012
|

ARIA Music Awards 
The ARIA Music Awards are presented annually by the Australian Recording Industry Association to recognize achievements in the Australian music industry. Knowles has been nominated once.

|-
| align="center"| 2010
| Бейонсе
| Most Popular International Artist
| 
|-

ASCAP Pop Music Awards 
The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) is a not-for-profit performance rights organization that protects its members' musical copyrights by monitoring public performances of their music, whether via a broadcast or live performance, and compensating them accordingly. Knowles has received 13 awards from the company, both as a solo artist and member of Destiny's Child.

|-
| align="center"| 2002
| Beyoncé Knowles(«Independent Women Part 1», «Jumpin' Jumpin'», «Survivor»)
| align="center" | Songwriter of the Year
| 
|-
| align="center"| 2004
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| align="center" rowspan="12"| Most Performed Song
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2005
| «Baby Boy» (feat. Sean Paul)
| 
|-
| «Me, Myself and I»
| 
|-
| «Naughty Girl»
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2006
| «Lose My Breath» (Destiny’s Child)
| 
|-
| «Soldier» (Destiny’s Child feat. T.I. and Lil Wayne)
| 
|-
| align="center"| 2007
| «Check on It» (feat. Slim Thug)
| 
|-
| align="center" | 2008
| «Irreplaceable»
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2010
| «Halo»
| 
|-
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| 
|-
| «Sweet Dreams»
| 
|-
| align="center"| 2011
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| 
|-

ASCAP Rhythm & Soul Music Awards 

|-
| align="center"| 2002
| «Independent Women Part I» (Destiny’s Child)
| align="center"| Soundtrack Song of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2004
| «Baby Boy» (feat. Sean Paul)
| align="center" rowspan="5"| Award Winning R&B/Hip-Hop Songs
| 
|-
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| 
|-
| align="center"| 2005
| «Me, Myself and I»
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2006
| «Cater 2 U» (Destiny’s Child)
| 
|-
| «Soldier» (Destiny’s Child feat. T.I. and Lil Wayne)
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2007
| rowspan="2"| «Check on It» (feat. Slim Thug)
| align="center" | Soundtrack Song of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="8"| Award Winning R&B/Hip-Hop Songs
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2008
| «Get Me Bodied»
| 
|-
| «Irreplaceable»
| 
|-
| «Until the End of Time» (with Justin Timberlake)
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2010
| «Diva»
| 
|-
| «Ego»
| 
|-
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| 
|-
| align="center"| 2012
| «Best Thing I Never Had»
| 
|-

Belgian TMF Awards 

|-
| align="center"| 2007
| Бейонсе
| Best International Urban
| 
|-

BET Awards 
The BET Awards were established in 2001 by the Black Entertainment Television network to celebrate African Americans and other minorities in music, acting, sports, and other fields of entertainment. Knowles has won nine awards from 30 nominations as a solo artist.

|-
| align="center"| 2003
| «'03 Bonnie & Clyde» (with Jay-Z)
| Best Collaboration
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2004
| rowspan="3"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Viewers Choice Award
| 
|-
| Best Collaboration
| 
|-
| Video of the Year
| 
|-
| rowspan="2"| Бейонсе
| rowspan="2"| Best Female R&B Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2006
| 
|-
| rowspan="2"| «Check on It» (feat. Slim Thug)
| Best Duet/Collaboration
| 
|-
| Video of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="6"| 2007
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| rowspan="2"| Video of the Year
| 
|-
| rowspan="2"| «Irreplaceable»
| 
|-
| Viewers Choice Award
| 
|-
| «Déjà Vu» (feat. Jay-Z)
| rowspan="2"| Best Collaboration
| 
|-
| «Upgrade U» (feat. Jay-Z)
| 
|-
| rowspan="3"| Бейонсе
| rowspan="3"| Best Female R&B Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="5"| 2009
|-
| 
|-
| rowspan="2"| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Viewers Choice Award
| 
|-
| rowspan="4"| Video of the Year
| 
|-
| «If I Were a Boy»
| 
|-
| align="center" rowspan="5"| 2010
|-
| rowspan="2"| «Video Phone» (feat. Lady Gaga)
| 
|-
| Best Collaboration
| 
|-
| «Sweet Dreams»
| Viewers Choice Award
| 
|-
| rowspan="3"| Бейонсе
| rowspan="3"| Best Female R&B Artist
| 
|-
| align="center"| 2011
| 
|-
| rowspan="6" align="center"| 2012
| 
|-
| «Countdown»
| rowspan="2"| Video of the Year
| 
|-
| rowspan="2"| «Love on Top»
| 
|-
| Viewer’s Choice Award
| 
|-
| Beyoncé and Alan Ferguson
| Video Director of the Year
| 
|-
| «Party (Remix)» (feat. J.Cole)
| Best Collaboration
| 
|-

Billboard Music Awards 
The Billboard Music Awards are sponsored by Billboard magazine and is based on sales data by Nielsen SoundScan and radio information by Nielsen Broadcast Data Systems. Knowles has won seven awards from 14 nominations.

|-
| rowspan="6" align="center"| 2003
| rowspan="10"| Бейонсе
| New Female Artist
| 
|-
| Hot 100 Female Artist
| 
|-
| Hot 100 Award for Most Weeks at No. 1 («Crazy in Love» and «Baby Boy»)
| 
|-
| New R&B Artist
| 
|-
| Female R&B/Hip-Hop Artist of the Year
| 
|-
| rowspan="2"| Female Artist of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2006
| 
|-
| Female R&B/Hip-Hop Artist of the Year
| 
|-
| align="center"| 2009
| Billboard Woman of the Year Award
| 
|-
| align="center"| 2011
| Billboard Millennnium Award
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2012
| 4
| Top R&B Album
| 
|-
| rowspan="3"| Бейонсе
| Top R&B Artist
| 
|-
| FAN Award — Most Favorite Artist
| 
|-
| FAN Award — Most Influential Style
| 
|-

Billboard R&B/Hip-Hop Awards 
The Billboard R&B/Hip-Hop Awards reflect the performance of albums and singles on the Billboard R&B/Hip-Hop charts.

|-
| align="center" rowspan="5"| 2004
| rowspan="4"| Бейонсе
| Top R&B/Hip-Hop Artist — Female
| 
|-
| Top R&B/Hip-Hop Artist — New
| 
|-
| Top R&B/Hip-Hop Artist
| 
|-
| Top R&B/Hip-Hop Singles Artist
| 
|-
| Dangerously in Love
| Top R&B/Hip-Hop Albums
| 
|-
| align="center"| 2005
| «Naughty Girl»
| Top R&B/Hip-Hop Singles — Sales
| 
|-

Billboard Mid-Year Music Awards 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2011
| Beyoncé at Glastonbury Festival
| Best Festival Performance
| 
|-
| Beyoncé, 2011 Billboard Music Awards
| Best Awards Show Performance
| 
|-
| align="center"|2012
| Бейонсе
| Best Style
| 
|-

Billboard Year-End Charts Awards 

|-
| align="center" rowspan="3"| 2007
| rowspan="2"| Бейонсе
| Top R&B/Hip-Hop Artists
| 
|-
| Top R&B/Hip-Hop Artists — Female
| 
|-
| «Irreplaceable»
| Hot 100 Songs
|
|-
| align="center" rowspan="7"| 2009
| rowspan="5"| Beyoncé
| Top R&B/Hip-Hop Artists
| 
|-
| Top R&B/Hip-Hop Artists — Female
| 
|-
| Mainstream R&B Artists
|
|-
| Dance Club Artists
| 
|-
| Rhythmic Artists
|
|-
| I Am… Sasha Fierce
| Top R&B/Hip-Hop Albums
| 
|-
| Cadillac Records
| Blues Albums
| 
|-
| align="center"| 2010
|I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas
| rowspan="2"| Top Music Video Sales
| 
|-
| align="center"| 2011
| I Am… World Tour
|
|-
| align="center"| 2012
| Love on Top
| Top R&B/Hip-Hop Songs
|
|-
|}

Billboard Decade-End Charts Awards 

|-
| rowspan="2"| 2009
| rowspan="2"| Бейонсе
| Лучшая певица декады
| 
|-
| Лучшая радио-певица декады
| 
|-

BMI Pop Music Awards 

|-
| align="center"| 2005
| «Baby Boy» (feat. Sean Paul)
| Most Performed Song
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2006
| «Lose My Breath» (Destiny’s Child)
| rowspan="8"| Award Winning Songs
| 
|-
| «Soldier» (Destiny’s Child)
| 
|-
| align="center"| 2007
| «Check on It» (feat. Slim Thug)
| 
|-
| align="center"| 2008
| «Irreplacable»
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2010
| «Halo»
| 
|-
| «If I Were a Boy»
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2011
| «Sweet Dreams»
| 
|-
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| 
|-

BMI Urban Awards 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2004
| «Baby Boy» (feat. Sean Paul)
| rowspan="2"| Award Winning Songs
| 
|-
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| 
|-

BRAVO Supershow, Germany 

|-
| align="center"| 2007
| Бейонсе
| Golden Otto — Media Prize (Ehren-Otto)
| 
|-

BRIT Awards 
Премия BRIT Awards вручается ежегодно Британской ассоциацией производителей фонограмм. Бейонсе получила одну награду из пяти номинаций.

|-
| align="center" rowspan="2"| 2004
| Dangerously in Love
| Лучший иностранный альбом
| 
|-
| rowspan="4"| Бейонсе
| rowspan="4"| Лучший иностранный солист
| 
|-
| align="center"| 2007
| 
|-
| align="center"| 2009
| 
|-
| align="center"| 2012
| 
|-

Capital FM Awards, UK 

|-
| align="center"| 2004
| Бейонсе
| Лучшая соло-певица (Лондон)
|

Channel V Thailand Music Video Awards 

|-
| align="center"| 2011
| Бейонсе
| Любимая певица
|

Craig Awards 

|-
| rowspan="2"| 2010
| I Am…Tour
| Лучший тур
| 
|-
| «Telephone» (with Леди Гага)
| Лучшее видео
| 
|-

Demand International Entertainer of the Year 
Бейонсе стала первой обладательницей этой премии.

|-
| align="center"| 2008
| Бейонсе
| Эстрадный артист года
| 
|-

ECHO Awards, Germany 

|-
| align="center"| 2010
| Бейонсе
| Лучшая поп/рок певица
| 
|-

Glamour Magazine Woman of the Year, UK 

|-
| align="center"| 2007
| rowspan="2"| Бейонсе
| rowspan="2"| Международная соло-певица года
| 
|-
| align="center"| 2009
| 
|-

Грэмми 
Грэмми ежегодно присуждается Национальной академией искусства и науки звукозаписи. В 2010 году Бейонсе установила рекорд среди певиц, получив шесть наград из десяти номинаций. В 2012 году её рекорд повторила певица Адель. Всего Бейонсе завоевала 17 наград в 45 номинациях, как соло-исполнительница, так и в составе группы Destiny’s Child. В 2023 Бейонсе становится самым награждаемым человеком за всю историю Грэмми. В ходе 65-й церемонии она получила 32-ю статуэтку. 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2000
| rowspan="2"| «Bills, Bills, Bills»
| Лучшее исполнение песни в стиле R&B дуэтом или группой
| 
|-
| Лучшая песня в стиле R&B
| 
|-
| align="center" rowspan="5"| 2001
| rowspan="4"| «Say My Name»
| Лучшая запись года
| 
|-
| Лучшая песня года
| 
|-
| Лучшее исполнение песни в стиле R&B дуэтом или группой
| 
|-
| Лучшая песня в стиле R&B
| 
|-
| «Independent Women Part I»
| Лучшая песня, написанная для кино, телевидения или другого визуального представления
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2002
| «Survivor»
| Лучшее исполнение песни в стиле R&B дуэтом или группой
| 
|-
| Survivor
| Лучший R&B альбом
| 
|-
| align="center" rowspan="6"| 2004
| rowspan="3"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Лучшая запись года
| 
|-
| Лучшая песня в стиле R&B
| 
|-
| Лучшее рэп/песенное совместное исполнение
| 
|-
| «Dangerously in Love 2»
| Лучшее женское исполнение песни в стиле R&B
| 
|-
| «The Closer I Get to You» (with Лютер Вандросс)
| Лучшее исполнение песни в стиле R&B дуэтом или группой
| 
|-
| Dangerously in Love
| Лучший современный R&B альбом
| 
|-
| align="center"| 2005
| «Lose My Breath»
| Лучшее исполнение песни в стиле R&B дуэтом или группой
| 
|-
| align="center" rowspan="6"| 2006
| «Wishing on a Star»
| Лучшее женское исполнение песни в стиле R&B
| 
|-
| rowspan="2"| «Cater 2 U»
| Лучшее исполнение песни в стиле R&B дуэтом или группой
| 
|-
| Лучшая песня в стиле R&B
| 
|-
| «So Amazing» (with Стиви Уандер)
| Лучшее исполнение песни в стиле R&B дуэтом или группой
| 
|-
| Destiny Fulfilled
| Лучший современный R&B альбом
| 
|-
| «Soldier» (feat. T.I. and Lil Wayne)
| Лучшее рэп/песенное совместное исполнение
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2007
| «Ring the Alarm»
| Лучшее женское исполнение песни в стиле R&B
| 
|-
| rowspan="2"| «Déjà Vu» (feat. Jay-Z)
| Лучшая песня в стиле R&B
| 
|-
| Лучшее рэп/песенное совместное исполнение
| 
|-
| B’Day
| Лучший современный R&B альбом
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2008
| «Irreplaceable»
| Лучшая запись года
| 
|-
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| Лучшее совместное вокальное поп исполнение
| 
|-
| align="center"| 2009
| «Me, Myself and I» (Live)
| Лучшее женское исполнение песни в стиле R&B
| 
|-
| align="center" rowspan="10"| 2010
| rowspan="2"| I Am… Sasha Fierce
| Лучший альбом года
| 
|-
| Лучший современный R&B альбом
| 
|-
| rowspan="2"| «Halo»
| Лучшая запись года
| 
|-
| Лучшее женское вокальное поп исполнение
| 
|-
| rowspan="3"| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Лучшая песня года
| 
|-
| Лучшая песня в стиле R&B
| 
|-
| Лучшее женское исполнение песни в стиле R&B
| 
|-
| «At Last»
| Лучшее вокальное исполнение традиционного R&B
| 
|-
| «Ego (Remix)» (feat. Kanye West)
| Лучшее рэп/песенное совместное исполнение
| 
|-
| «Once in a Lifetime»
| Лучшая песня, написанная для кино, телевидения или другого визуального представления
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2011
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Лучшее совместное вокальное поп исполнение
| 
|-
| «Halo» (Live)
| Лучшее женское вокальное поп исполнение
| 
|-
| The Fame Monster (Lady Gaga’s album — as featured artist)
| Лучший альбом года
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2012
| «Party» (feat. André 3000)
| Лучшее рэп/песенное совместное исполнение
| 
|-
| I Am… World Tour
| Лучшее длинное музыкальное видео
| 
|-
| align="center"| 2013
| «Love on Top»
| Лучшее исполнение традиционного R&B
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2015
| «Drunk in Love»
| Лучшая R&B песня
| 
|-
| «Drunk in Love»
| Лучшее R&B исполнение
| 
|-
| «Beyoncé»
| Лучший альбом с объёмным звучанием
|

Grammis 
Премия Grammis является шведским аналогом «Грэмми».

|-
| align="center"| 2012
| 4
| Лучший иностранный альбом
| 
|-

IFPI Top Sales Music Award, Hong Kong 
The IFPI Top Sales Music Award is an annual awards ceremony held by the International Federation of the Phonographic Industry (Hong Kong Group) to recognize the top sales records, artists and labels. Knowles has won one award in 2003.

|-
| align="center"| 2003
| Dangerously In Love
| Ten Best Sales Releases, Foreign
| 
|-

International Dance Music Awards 
The International Dance Music Awards is an annual awards ceremony held by the Winter Music Conference to recognize the achievement of dance artists, producers, DJ's, radio stations and record labels. Knowles has won one award from nine nominations.

|-
| align="center"| 2003
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| rowspan="2"| Best R&B/Urban Track
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2007
| rowspan="2"| «Déjà Vu» (feat. Jay-Z)
| 
|-
| Best Pop Dance Track
| 
|-
| «Check on It» (feat. Slim Thug)
| Best Rap/Hip-Hop Dance Track
| 
|-
| align="center"| 2009
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| rowspan="2"| Best R&B/Urban Dance Track
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2010
| «Sweet Dreams»
| 
|-
| Beyoncé
| Best Artist (Solo)
| 
|-

| align="center"| 2011
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Best Music Video
| 
|-
| align="center"| 2012
| «Run the World (Girls)»
| Best R&B/Urban Dance Track
| 
|-

Ivor Novello Awards 
The Ivor Novello Awards are awards for songwriting, presented annually in London by the British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA). Knowles has won one award.

|-
| align="center"| 2008
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| Best-Selling British Single
| 
|-

Latin Grammy Awards 

|-
| align="center"| 2007
| «Bello Embustero» (feat. Shakira)
| Record of the Year
| 
|-

Meteor Music Awards, Ireland 

|-
| align="center"| 2004
| rowspan="3"| Beyoncé
| Best Female Singer/Best International Female
| 
|-
| align="center"| 2007
| rowspan="2"| Best International Female
| 
|-
| align="center"| 2009
|

MOBO Awards 
The MOBO Awards (an acronym for Music of Black Origin) were established in 1996 by Kanya King. They are held annually in the United Kingdom to recognize artists of any race or nationality performing music of black origin. Knowles has won five awards from 14 nominations.

|-
| align="center" rowspan="4"| 2003
| Beyoncé
| Best R&B Act
| 
|-
| rowspan="2"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Best Video
| 
|-
| Best Single
| 
|-
| Dangerously in Love
| Best Album
| 
|-
| align="center"| 2004
| Beyoncé
| Best R&B Act
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2006
| rowspan="2"| «Déjà Vu» (feat. Jay-Z)
| Best Song
| 
|-
| Best Video
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| Best R&B Act
| 
|-
| Best International Female Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2009
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Best Video
| 
|-
| I Am… Sasha Fierce
| Best Album
| 
|-
| rowspan="3"| Beyoncé
| rowspan="3"| Best International Act
| 
|-
| align="center"| 2011
| 
|-
| align="center"| 2012
|

MTV Video Music Awards 
The MTV Video Music Awards were established in 1984 by MTV to celebrate the top music videos of the year. Knowles has won 12 awards from 41 nominations.

|-
| rowspan="4" align="center"| 2003
| rowspan="4"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Best Female Video
| 
|-
| Best R&B Video
| 
|-
| Viewer’s Choice
| 
|-
| rowspan="2"| Best Choreography
| 
|-
| rowspan="5" align="center"| 2004
| rowspan="4"| «Naughty Girl»
| 
|-
| Best Female Video
| 
|-
| Best Dance Video
| 
|-
| Best Cinematography
| 
|-
| «Me, Myself and I»
| rowspan="2"| Best R&B Video
| 
|-
| align="center"| 2006
| «Check on It» (feat. Slim Thug)
| 
|-
| rowspan="7" align="center"| 2007
| rowspan="2"| Beyoncé
| Quadruple Threat of the Year
| 
|-
| Female Artist of the Year
| 
|-
| rowspan="4"| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| Most Earthshattering Collaboration
| 
|-
| Best Direction
| 
|-
| Best Editing
| 
|-
| Best Choreography
| 
|-
| «Irreplaceable»
| rowspan="2"| Video of the Year
| 
|-
| rowspan="9" align="center"| 2009
| rowspan="9"| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| 
|-
| Best Female Video
| 
|-
| Best Pop Video
| 
|-
| Best Direction
| 
|-
| Best Special Effects
| 
|-
| Best Art Direction
| 
|-
| Best Editing
| 
|-
| Best Cinematography
| 
|-
| rowspan="2"| Best Choreography
| 
|-
| rowspan="8" align="center"| 2010
| rowspan="3"| «Telephone» (with Lady Gaga)
| 
|-
| Video of the Year
| 
|-
| rowspan="2"| Best Collaboration
| 
|-
| rowspan="5"| «Video Phone» (feat. Lady Gaga)
| 
|-
| Best Female Video
| 
|-
| Best Pop Video
| 
|-
| Best Art Direction
| 
|-
| Best Choreography
| 
|-
| rowspan="3" align="center"| 2011
| rowspan="3"| «Run the World (Girls)»
| Best Female Video
| 
|-
| Best Choreography
| 
|-
| Best Cinematography
| 
|-
| rowspan="4" align="center"| 2012
| rowspan="3"| «Countdown»
| Most Share-Worthy Video
| 
|-
| Best Editing
| 
|-
| Best Choreography
| 
|-
| «Love on Top»
| Best Female Video
| 
|-

MTV Australia Music Awards 
The MTV Australia Awards was an annual awards ceremony established in 2005 by MTV Australia. Knowles has been nominated eight times.

|-
| align="center" rowspan="2"| 2005
| rowspan="2"| «Naughty Girl»
| Best R&B Video
| 
|-
| rowspan="2"| Sexiest Video
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2007
| rowspan="2"| «Déjà Vu» (feat. Jay-Z)
| 
|-
| Best Hook-Up
| 
|-
| rowspan="2"| «Irreplaceable»
| Best Female Artist
| 
|-
| Video of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2009
| rowspan="2"| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Best Video
| 
|-
| Best Moves
| 
|-

MTV Europe Music Awards 
The MTV Europe Music Awards were established in 1994 by MTV Europe to celebrate the most popular music videos in Europe. Beyoncé has won five awards from 19 nominations.

|-
| align="center" rowspan="3"| 2003
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Best Song
| 
|-
| rowspan="4"| Beyoncé
| Best R&B
| 
|-
| rowspan="2"| Best Female
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2004
| 
|-
| Best R&B
| 
|-
| Dangerously in Love
| Best Album
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2006
| rowspan="4"| Beyoncé
| Best R&B
| 
|-
| Best Female
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2007
| Ultimate Urban
| 
|-
| Headliner of the Year
| 
|-
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| Most Addictive Track
| 
|-
| align="center"| 2008
| rowspan="3"| Beyoncé
| Ultimate Urban
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2009
| Best Live Act
| 
|-
| Best Female
| 
|-
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Best Video
| 
|-
| «Halo»
| Best Song
| 
|-
| align="center"| 2010
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Best Video
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2011
| Beyoncé
| Best Female
| 
|-
| «Run the World (Girls)»
| Best Video
| 
|-

MTV Video Music Awards Japan 
The MTV Video Music Awards Japan are the Japanese version of the MTV Video Music Awards. Knowles has won one award from nine nominations.

|-
| align="center"| 2003
| «Work It Out» (Austin Powers in Goldmember)
| Best Video from a Film
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2004
| rowspan="2"|«Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Best Female Video
| 
|-
| Best Collaboration
| 
|-
| align="center"| 2007
| «Listen» (Dreamgirls)
| Best Video from a Film
| 
|-
| align="center"| 2008
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| Best Collaboration
| 
|-
| align="center"| 2009
| «If I Were a Boy»
| Best Female Video
| 
|-
| align="center"| 2010
| «Video Phone» (feat. Lady Gaga)
| Best Collaboration
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2012
| rowspan="2"| «Run the World (Girls)»
| Best Pop Video
| 
|-
| Best Choreography
| 
|-

MTV Video Music Brazil 

|-
| align="center"| 2011
| Beyoncé
| Best International Artist
|

MuchMusic Video Awards 
The MuchMusic Video Awards is an annual awards ceremony presented by the Canadian music video channel MuchMusic. Knowles has won one award from six nominations.

|-
| align="center"| 2004
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| rowspan="3"| International Video of the Year — Artist
| 
|-
| align="center"| 2007
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| 
|-
| align="center"| 2009
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2010
| rowspan="2"| «Telephone» (with Lady Gaga)
| International Video of the Year — Artist
| 
|-
| UR Fave International Artist
| 
|-
| align="center"| 2012
| «Run the World (Girls)»
| International Video of the Year — Artist
| 
|-

NAACP Image Awards 
The NAACP Image Awards is an award presented annually by the American National Association for the Advancement of Colored People to honor outstanding people of color in film, television, music and literature. Knowles has won two awards from 21 nominations.

|-
| align="center" rowspan="5"| 2004
| rowspan="2"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Outstanding Song
| 
|-
| Outstanding Music Video
| 
|-
| rowspan="4"| Beyoncé
| Entertainer of the Year
| 
|-
| Outstanding New Artist
| 
|-
| rowspan="2"| Outstanding Female Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2007
| 
|-
| B’Day
| Outstanding Album
| 
|-
| rowspan="2"| «Irreplaceable»
| Outstanding Song
| 
|-
| rowspan="2"| Outstanding Music Video
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2008
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| rowspan="2"| Outstanding Female Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="5"| 2009
| 
|-
| I Am… Sasha Fierce
| Outstanding Album
| 
|-
| rowspan="2"| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Outstanding Song
| 
|-
| rowspan="3"| Outstanding Music Video
| 
|-
| «If I Were a Boy»
| 
|-
| align="center"| 2011
| «Why Don’t You Love Me»
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2012
| 4
| Outstanding Album
| 
|-
| «Best Thing I Never Had»
| Outstanding Song
| 
|-
| «I Was Here»
| Outstanding Music Video
| 
|-
| Beyoncé
| Outstanding Female Artist
| 
|-

New Musical Express (NME), UK 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2003
| rowspan="2"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| NME Rocklist (End-of-Year Review)
| 
|-
| NME Record of the Year (Singles)
| 
|-

Nickelodeon Kids' Choice Awards 
The Nickelodeon Kids' Choice Awards is an annual awards show, that honors the year’s biggest television, movie, and music acts, as voted by the public. Knowles has won four awards from 11 nominations.

|-
| align="center" rowspan="2"| 2004
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Favorite Song
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| rowspan="2"| Favorite Female Singer
| 
|-
| align="center"| 2005
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2007
| «Irreplaceable»
| Favorite Song
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| rowspan="2"| Favorite Female Singer
| 
|-
| align="center"| 2008
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2009
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Favorite Song
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| rowspan="2"| Favorite Female Singer
| 
|-
| align="center"| 2010
| 
|-

Nickelodeon Kids' Choice Awards, Australia 

|-
| align="center"| 2010
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Fave Song
| 
|-

Nickelodeon Kids' Choice Awards, UK 

|-
| align="center"| 2007
| «Listen»
| MTV Hits Best Music Video
| 
|-

NME Awards 

|-
| align="center"| 2010
| Beyoncé
| Hero of the Year
| 
|-
| align="center"| 2012
| «Countdown»
| Best Video
| 
|-

NRJ Music Awards, France 
The NRJ Music Awards is an annual French awards ceremony to recognize achievements in music. Knowles has won two awards from ten nominations.

|-
| align="center" rowspan="2"|2004
| rowspan="6"| Beyoncé
| International New Artist of the Year
|
|-
| Music Website of the Year
|
|-
| align="center"| 2005
| Best International Female Artist
| 
|-
| align="center"| 2007
| rowspan="2"| International Female Artist of the Year
| 
|-
| align="center"| 2009
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2010
| NRJ Award of Honor
| 
|-
| I Am… Sasha Fierce
| International Album of the Year
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2011
| rowspan="2"| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Music Video of the Year
| 
|-
| International Collaboration of the Year
| 
|-
| align="center"| 2012
| Beyoncé
| International Female Artist of the Year
| 
|-

People Choice Awards, USA 
The People's Choice Awards is an annual awards show recognizing the people and the work of popular culture. Knowles has won one award from 16 nominations.

|-
| align="center"| 2004
| rowspan="2"| Beyoncé
| Favorite Female Performer
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2008
| Favorite Female Singer
| 
|-
| «Irreplaceable»
| Favorite Pop Song
| 
|-
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| Favorite R&B Song
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2010
| rowspan="4"| Beyoncé
| Favorite Female Artist
| 
|-
| rowspan="2"| Favorite R&B Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="4"|2011
| 
|-
| Favorite Pop Artist
| 
|-
| rowspan="2"| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Favorite Music Video
| 
|-
| Favorite Song
| 
|-
| align="center" rowspan="5"| 2012
| rowspan="3"| Beyoncé
| Favorite Female Artist
| 
|-
| Favorite Pop Artist
| 
|-
| Favorite R&B Artist
| 
|-
| «Run the World (Girls)»
| Favorite Music Video
| 
|-
| 4
| Favorite Album of the Year
| 
|-
| align="center"| 2013
| Beyoncé
| Favorite R&B Artist
|

PopCrush Music Awards 

|-
| align="center" rowspan="5"| 2011
| rowspan="2"|Beyoncé
| Artist of the Year
| 
|-
| Best Live Performer
| 
|-
| Beyoncé on Complex magazine
| Best Magazine Cover
| 
|-
| Beyoncé's pregnancy announced at the 2011 MTV Video Music Awards
| Biggest Headline
| 
|-
| Beyoncé battling obesity with Let's Move! campaign
| Best Humanitarian
| 
|-
| align="center"| 2012
| Beyoncé and Jay-Z debut baby daughter Blue Ivy Carter
| Biggest Headline
| 
|-

Popjustice Readers' Poll 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2008
| «If I Were a Boy»
| Worst Lyrics
| 
|-
| rowspan="2"| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Best Dance Routine
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2009
| Best Video
| 
|-
| Beyoncé
| Most Handsome Female
| 
|-
| align="center" rowspan="7" | 2011
| rowspan="2"| 4
| Best Album
| 
|-
| Worst Album
| 
|-
| rowspan="4"| Beyoncé
| Best Comeback
| 
|-
| Least Controversial Popstar
| 
|-
| Popstar With Whom You Would Most Like to Make Love
| 
|-
| The End of the World (Woman)
| 
|-
| «Run the World (Girls)»
| Best Pop Video
| 
|-

Porin (music award) 

|-
| align="center"| 2009
| «If I Were a Boy»
| rowspan="2"| Best Foreign Song
| 
|-
| align="center"| 2010
| «Halo»
| 
|-

Premios Fuse TV 

|-
| align="center"| 2008
| «If I Were a Boy»
| Best Video of 2008
| 
|-
| align="center"| 2009
| «Halo»
| Best Video of 2009
| 
|}

Premios Lo Nuestro 

|-
| align="center"| 2008
| Beyoncé
| Breakout Artist or Group of the Year
|

Premios 40 Principales 
Присуждаются сетью радиостанций Los 40 Principales.

|-
| align="center"| 2009
| Beyoncé
| Best International Artist
|

Premios Oye, Mexico 

|-
| align="center"| 2007
| B’Day
| rowspan="2"| Album of the Year (International)
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2009
| I Am… Sasha Fierce
| 
|-
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Record of the Year (International)
| 
|-

Q Awards 
The Q Awards is an annual UK music awards show run by the music magazine Q. Knowles has been nominated twice.

|-
| align="center" rowspan="2"| 2011
| rowspan="2"| Beyoncé
| Best Female Artist
| 
|-
| Best Live Act
| 
|-

Radio Music Awards, USA 

|-
| align="center"| 2003
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Best Hook-Up Song
| 
|-
| align="center"| 2004
| Beyoncé
| Artist of the Year — Top 40 Radio
| 
|-

Soul Train Music Awards, USA 
The Soul Train Music Awards is an annual awards show that honors the best in African American music and entertainment. Knowles has won nine awards from 18 nominations.

|-
| align="center" rowspan="4"| 2004
| rowspan="2"| Dangerously in Love
| Best Album of the Year
| 
|-
| Best R&B/Soul Album — Female
| 
|-
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Best R&B/Soul Single — Female
| 
|-
| Beyoncé
| Sammy Davis Jr. Award for Entertainer of the Year
| 
|-
| align="center"| 2005
| «Naughty Girl»
| rowspan="2"| Best R&B/Soul Single — Female
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2007
| rowspan="2"| «Irreplaceable»
| 
|-
| Best R&B/Soul/Rap Video
| 
|-
| B’Day
| Best R&B/Soul Album — Female
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2009
| rowspan="2"| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Song of the Year
| 
|-
| Record of the Year
| 
|-
| I Am… Sasha Fierce
| Album of the Year
| 
|-
| Beyoncé
| Best Female R&B/Soul Artist
| 
|-
| rowspan="4" align="center"| 2011
| 4
| Album of the Year
| 
|-
| «Best Thing I Never Had»
| Record of the Year
| 
|-
| «Run the World (Girls)»
| Best Dance Performance
| 
|-
| Beyoncé
| Best Female R&B/Soul Artist
| 
|-
| rowspan="2" align="center"| 2012
| «Love on Top»
| Best Dance Performance
| 
|-
| Beyoncé
| Best Female R&B/Soul Artist
|

Source Hip-Hop Music Awards, USA 

|-
| align="center"| 2004
| Beyoncé
| Female R&B Artist of the Year
|

Teen Choice Awards 
The Teen Choice Awards is an annual awards show that honors the year’s biggest achievements in music, movies, sports and television, as voted by young people aged between 13 and 19. Knowles has won seven awards from 22 nominations.

|-
| align="center" rowspan="8"| 2003
| rowspan="5"| Beyoncé
| Choice Music: Female Artist
| 
|-
| Choice Female Hottie
| 
|-
| Choice Breakout Artist
| 
|-
| Choice Crossover Artist
| 
|-
| Choice Female Fashion Icon
| 
|-
| «03 Bonnie and Clyde» (with Jay-Z)
| Choice Music: Hook-Up
| 
|-
| rowspan="2"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Choice Love Song
| 
|-
| Choice Summer Song
| 
|-
| align="center"| 2007
| rowspan="4"| Beyoncé
| rowspan="3"| Choice Music: R&B Artist
| 
|-
| align="center"| 2008
| 
|-
| align="center" rowspan="5"| 2009
| 
|-
| Choice Female Hottie
| 
|-
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Choice Music: R&B Track
| 
|-
| «Halo»
| Choice Music: Love Song
| 
|-
| I Am… Sasha Fierce
| Choice Music Album: Female Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2010
| Beyoncé
| Choice Music: R&B Artist
| 
|-
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Choice Music: Hook Up
| 
|-
| rowspan="2" align="center"| 2011
| «Run the World (Girls)»
| Choice Music: R&B/Hip-Hop Track
| 
|-
| Beyoncé
| Choice Summer Music Star: Female
| 
|-
| rowspan="2" align="center"| 2012
| «Love on Top»
| Choice Music: R&B/Hip-Hop Song
| 
|-
| Beyoncé
| Choice Music: R&B/Hip-Hop Artist
| 
|-

The Record of the Year, UK (ITV) 

|-
| align="center"| 2003
| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| rowspan="3"| Record of the Year
| 
|-
| align="center"| 2007
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| 
|-
| align="center"| 2010
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| 
|-

UK Music Video Awards 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2009
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Best Pop Video
| 
|-
| «Diva»
| Best International Video
| 
|-
| align="center"| 2010
| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Best International Video
| 
|-

Urban Music Awards, USA 
The Urban Music Awards is an annual awards show that recognizes the achievements of hip-hop, R&B and soul artists. Knowles has been nominated once.

|-
| align="center"| 2009
| «Halo»
| Best Single
| 
|-

VEVO Certified Awards 
The VEVO Certified Awards are awards that are given to artists' music videos that reached over 100,000,000 views on Vevo.

|-
| rowspan="6"| 2012
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| rowspan="6"| 100,000,000 Views
| 
|-
| «Halo»
| 
|-
| «Run the World (Girls)»
| 
|-
| «If I Were a Boy»
| 
|-
| «Best Thing I Never Had»
| 
|-
| «Telephone» (with Lady Gaga)
|

VH1 Big in '03 Awards 

|-
| align="center"| 2003
| Beyoncé
| Big Entertainer
| 
|-

Vibe Awards, USA 
The Vibe Awards (later changed to VH1 Soul Vibe Awards) is an annual awards show that recognizes the achievements of hip-hop and R&B artists. Knowles has won four awards from ten nominations.

|-
| align="center" rowspan="4"| 2003
| rowspan="2"| «Crazy in Love» (feat. Jay-Z)
| Coolest Collabo
| 
|-
| Reelest Video
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| Artist of the Year
| 
|-
| Most Stylish
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2004
| rowspan="2"| «Me, Myself and I»
| Reelest Video
| 
|-
| Best R&B Song
| 
|-
| align="center" rowspan="4"| 2007
| rowspan="2"| Beyoncé
| R&B Artist of the Year
| 
|-
| VStyle
| 
|-
| «Irreplaceable»
| Song of the Year
| 
|-
| «Get Me Bodied»
| Video of the Year
| 
|-

Virgin Media Music Awards 

|-
| align="center" rowspan="2"| 2007
| «Beautiful Liar» (feat. Shakira)
| Best Video
| 
|-
| Beyoncé
| Most Fanciable Female
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2008
| I Am… Sasha Fierce
| Best Album
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| Best International Act
| 
|-
| Hottest Female
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2009
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| Best Track
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| Best Solo Female
| 
|-
| Hottest Female
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2010
| rowspan="3"| «Telephone» (with Lady Gaga)
| Best Collaboration
| 
|-
| Best Single
| 
|-
| Best Video
| 
|-
| align="center" rowspan="6"| 2011
| 4
| Best Album
| 
|-
| rowspan="2"|«Run the World (Girls)»
| Best Single
| 
|-
| Best Video
| 
|-
| rowspan="3"|Beyoncé
| Best Live Act
| 
|-
| Best Solo Female
| 
|-
| Hottest Female
| 
|-

Whudat Music Awards, USA 

|-
| align="center"| 2004
| Beyoncé
| R&B Artist of the Year
| 
|-

World Music Awards 
The World Music Awards is an international awards show that annually honors musicians based on their worldwide sales figures, which are provided by the International Federation of the Phonographic Industry. Knowles has won two awards from eleven nominations.

|-
| align="center"| 2004
| rowspan="5"| Beyoncé
| World’s Best-Selling Female Solo Artist
| 
|-
| align="center"| 2006
| rowspan="2"| World’s Best-Selling R&B Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2007
| 
|-
| World’s Best-Selling Female Pop Artist
| 
|-
| align="center"| 2008
| Outstanding Contribution to the Arts
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2010
| «Single Ladies (Put a Ring on It)»
| World’s Best Single
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| World’s Best R&B Artist
| 
|-
| World’s Best Pop Artist
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2013
| «Run the World (Girls)»
| World’s Best Video
| 
|-
| rowspan="2"| Beyoncé
| World’s Best Female Artist
| 
|-
| World’s Best Entertainer of the Year
|

Xfinity on Demand Awards 

|-
| 2011
| Beyoncé
| Overall Most Viewed Artist
| 
|-

Примечания 

Бейонсе
Бейонсе